Ciutadilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ciutadilla (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Ciutadilla (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar